Сиудад Морелос има више значења:

 Сиудад Морелос, Куервос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Сиудад Морелос (Плајас де Росарито), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Сиудад Морелос, Крусеро де Паракуаро (Паракуаро), насеље у округу Мичоакан у Мексику